Грачёв, Александр:
 Грачёв, Александр Иванович (1910 — 1996) — Герой Социалистического Труда.
 Грачёв, Александр Матвеевич (1912—1973) — советский дальневосточный писатель.
 Грачёв, Александр Павлович (род. 1984) — российский фигурист.
 Грачёв, Александр Петрович (1928—2018) — шахтёр, Герой Социалистического Труда.
 Грачёв, Александр Сергеевич (1905—1981) — бригадир колхоза, Герой Социалистического Труда.